

Toponymes

États-Unis 
 Millbrook, une ville du comté d'Elmore en Alabama
 Millbrook, un village du comté de Kendall en Illinois.
 Millbrook, un village du comté de Dutchess dans l'État de New York
 Millbrook, une communauté non-incorporée () du comté de Hampshire en Virginie-Occidentale

Angleterre 
 Millbrook, un petit village du Bedfordshire
 Millbrook, un village situé sur la Rame Peninsula dans le sud-est des Cornouailles en Angleterre
 Millbrook, dans la banlieue de Southampton au Hampshire
 Millbrook, un village près de Stalybridge dans le Grand Manchester

Canada 
 Millbrook, une communauté de Cavan-Monaghan en Ontario

Nouvelle-Zélande 
 Millbrook Resort, un luxueux resort où a été signé le  en 1995

Homonymie de toponyme